

Гаршино — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Гаршино — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Гаршино — присілок, Усманський район, Липецька область